Billerud kan syfta på:

 Billerud AB, tidigare kallad Billerud Korsnäs AB, ett svenskt bolag som verkar inom pappersmassa– och skogsbruksindustrin bildat 2012
 Billerud AB (2001-2012) – en tidigare tillverkare av förpackningspapper bildat 2001 som uppgick i Billerud Korsnäs 2012
 Billeruds AB – ett tidigare skogsindustribolag grundat i Säffle 1883 som uppgick i Stora Kopparbergs Bergslags AB 1984
 Billeruds bruk – ett bruk i Säffle, se Säffle sulfitfabrik